

Geografia 
 Brasile
 Conde – comune di Bahia
 Conde – comune della Paraíba

 Stati Uniti d'America
 Conde – città della Contea di Spink, Dakota del Sud

Persone 
 Alfredo Conde (1945) – scrittore, poeta e politico spagnolo
 Amara Conde (1997) – calciatore tedesco
 Anabel Conde (1975) – cantante spagnola
 Carlos Conde (1961) – ex calciatore spagnolo
 Carmen Conde (1907-1996) – poetessa spagnola
 Chiquinho Conde (1965) – ex calciatore mozambicano
 Esteban Conde (1983) – calciatore uruguaiano
 Leonel Conde (1936-2001) – calciatore uruguaiano
 María Conde (1997) – cestista spagnola
 Martín Conde (1971) – ex giocatore di beach volley argentino
 Ninel Conde (1970) – attrice e modella messicana
 Norberto Conde (1931-2014) – calciatore argentino
 Wilman Conde (1982) – calciatore colombiano

Pagine correlate 
 Condé